Fighting (combatendo, em português) pode ser:

Fighting (álbum) - álbum da banda de rock Thin Lizzy
Ultimate Fighting Championship - uma organização americana de MMA (Valetudo ou Full Contact NHB).
Art of Fighting - um sofisticado jogo de vídeo game criado pela desenvolvedora de software japonesa SNK.
F-16 Fighting Falcon - um caça a jato multifacetado construído pelos Estados Unidos e utilizado por dezenas de outros países no mundo.
Fighting Temptation - um single lançado pela cantora de R&B Pop Beyoncé Knowles.

Desambiguação